Un ministerio de Economía puede hacer referencia a los siguientes tipos de ministerios:
 Ministerio de Finanzas, encargado política económica, finanzas públicas, impuestos, entre otras cosas.
 Ministerio de Agricultura, encargado del de las actividades económicas del sector primario (agropecuario). No confundir con un ministerio de Medio Ambiente.
 Ministerio de Industria o Comercio, encargado de las actividades económicas del sector secundario (industrial) y ocasionalmente terciario (de servicios, primordialmente comercio).
 Ministerio de Trabajo, encargado de trabajo, empleo y seguridad social.